Europamästerskapet i futsal 2006 spelades i Katalonien 28 november-3 december 2006 och var den 7:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Tio landslag deltog i Europamästerskapet. Trots namnet europamästerskapet så deltog flera icke-europeiska länder; Australien (Oceanien), Ryssland och Israel (båda ligger geografiskt sett i Asien). Tre icke-självständiga regioner deltog också; Baskien, Katalonien, samt Sankta Helena som ligger utanför Afrika.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Placeringsmatcher

Spelträd

Match om niondeplats

Matcher om femte-åttondeplats

Semifinal

Match om sjundeplats

Final (match om femteplats)

Slutställning

Källor
 Officiell hemsida 

2006
Futsalåret 2006
2006 i Katalonien
Futsal i Katalonien
Sportevenemang i Katalonien